Old Brick Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Brick Church (Vermont), ID-Nr. 79000340
 Old Brick Church (Virginia), ID-Nr. 86000002